El término cohesión puede referirse, en esta enciclopedia:

 a la cohesión del terreno, cualidad por la cual las partículas del terreno se mantienen unidas en virtud de fuerzas internas;
 a la cohesión social, grado de consenso de los miembros de un grupo social o percepción de pertenencia a un proyecto o situación común;
 a la cohesión textual, característica de un texto bien formado por la relación entre sus oraciones y dar una mejor comprensión;
 a la fuerza de cohesión, atracción entre moléculas que mantiene unidas las partículas de una sustancia;
 a la cohesión en informática es el grado en que los elementos de un módulo de un sistema de información permanecen juntos.

Notas y referencias 

A la cohesión del terreno, cualidad por la cual las partículas del terreno se mantienen unidas en virtud de fuerzas internas ;
A la cohesión social, grado de consenso de los miembros de un grupo social o percepción de pertenencia a un proyecto o situación común;
A la cohesión textual, característica de un texto bien formado por la relación entre sus oraciones y dar una mejor comprensión;
A la fuerza de cohesión, atracción entre moléculas que mantiene unidas las partículas de una sustancia molecular;
A la cohesión en informática es el grado en que los elementos de un módulo de un sistema de información permanecen juntos.

Enlaces externos